Абу Мухаммад Абд аль-Джаббар ибн Абу Бакр аль-Азди ас-Сакал(л)и (), более известный как Ибн Хамди́с (; ок. 1055,  — ок. 1132) — арабский поэт, уроженец Сицилии (араб. Сакаллия), выдающийся мастер куртуазной лирики. В поэтическом мастерстве прославился любовными и застольными песнями, стихами о природе.

Биография 
Ибн Хамдис родился в городе Ното недалеко от Сиракуз. Когда ему был 31 год, город захватили норманны, и Ибн Хамдису пришлось перебраться в андалусскую Севилью, принадлежавшую тогда мусульманам, где он подружился с принцем аль-Мутамидом, который также был поэтом. После того, как Аль-Мутамид умер в альморавидском застенке в Марокко, Ибн Хамдис перебрался в Алжир под защиту принца Аль-Мансура. После смерти Аль-Мансура Ибн Хамдис перебрался в тунисскую Махдию в качестве гостя правителей из династии Зиридов.

Ибн Хамдис побывал практически во всех мусульманских государствах Средиземноморья, и скончался примерно в 1132 году на Мальорке. Его поэтическое наследие составляют около 6 тыс. стихотворений, большинство из которых посвящено потерянной им Сицилии.

В одном из его стихотворений содержится поэтическое описание устройства, напоминающего по своей конструкции и назначению очки.

Литература 
 

Сицилийская литература
Панегиристы